Fornaro steht für:

 Fornaro, Pseudonym des Malers Johann Heinrich Schmidt (Maler, 1757)

Fornaro ist der Familienname folgender Personen:

 Sotera Fornaro (* 1964), italienische Klassische Philologin
 Tanja Fornaro (* 1973), deutsche Schauspielerin